Xinyuan kan syfta på följande platser:

Kina 

 Xinyuan Xian, härad, Xinjiang, 
 Xinyuan (socken i Kina, Chongqing), 
 Xinyuan (socken i Kina, Jiangsu), 
 Xinyuan (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar